Niemcy:
 Königsfeld – dzielnica Ennepetal
 Königsfeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Königsfeld – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg 
 Königsfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Königsfeld – gmina w kraju związkowym Saksonia, powiecie Mittelsachsen
 Königsfeld im Schwarzwald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar

Czechy:
 Königsfeld - niemiecka nazwa dzielnicy Brna Brno-Královo Pole (część miasta)